El término implosión (fuerza, colapso o estallido hacia adentro, en oposición a la explosión), tiene diversas aplicaciones que podrían conducir a diferentes páginas:

 La implosión en Física, como "compresión de una masa"
 La implosión relacionada con la Voladura de edificios.
 La implosión como efecto de diseño para ciertas armas nucleares.
 La implosión en Fonética, como parte de la articulación de una consonante implosiva.
 La implosión en Astronomía, que consiste en la reducción brusca del tamaño de un astro por Colapso gravitatorio.
 La implosión demográfica o reducción de la densidad poblacional en ciertas áreas.
 La Implosion (Almacén 13), título de un episodio de la serie televisiva entre paréntesis.
 La Implosión del World Trade Center de Nueva York, sufrida por el impacto de aviones en 2001.
 Implosión ( Arte), xmplxsxxn.

 y para implosionaral final.